«Seven Years: 1998—2005» — компіляція німецького діджея ATB. Випущено у 2005 році лейблами Kontor і Radikal.

Списки композицій

Стандартне видання

Стандартне обмежене видання 
 Додаткові треки:
 «9 PM (Till I Come)»
 «Don't Stop!»
 «Killer»
 «The Summer»
 «The Fields of Love»
 «Let U Go»
 «Hold You»
 «You're Not Alone»
 «I Don't Wanna Stop»
 «Long Way Home»
 «Marrakech»
 «Ecstasy»
 «Believe in Me»
 «Humanity» (Special Bonus Video «ATB In Concert»)
 «Interview»
 «Photos»
 «Making Of — I Don't Wanna Stop»
 «Bonus Video — Believe in Me» (Director's Airplay Cut)

Американське обмежене видання 
 Додатковий трек:
 «Humanity» (Airplay Mix)

 Бонусний DVD включає відео:
 «Marrakech»
 «Ecstasy»
 «I Don't Wanna Stop»
 «The Fields of Love»
 «Hold You»
 «Long Way Home»
 «Let U Go»
 «Killer»
 «The Summer»
 «Don't Stop!»
 «9pm (Till I Come)»
 «You're Not Alone»

Посилання 
 

Музичні альбоми 2005
Альбоми ATB